Associacions:
 Edicions Proa, editorial catalana fundada l'any 1928
 Proa (societat), institució cívica i cultural creada a València el 1935
 Nàutica: Proa, part davantera d'un vaixell